Arthur Wellesley, 1.º Duque de Wellington (1769–1852)
Arthur Wellesley, 2.º Duque de Wellington (1807-1884)
Arthur Wellesley, 4.º Duque de Wellington (1849-1934)
Arthur Wellesley, 5.º Duque de Wellington (1876-1941)
Arthur Wellesley, 8.º Duque de Wellington (1915-2014)
Charles Wellesley, 9.º Duque de Wellington (n. 1945)
Arthur Wellesley, Marquês Douro (n. 1978)

Desambiguações de antropônimos